Humledal kan henvise til flere stednavne på Bornholm i Danmark:
 Humledal (Allinge-Sandvig Sogn) – bebyggelse i Allinge-Sandvig Sogn
 Humledal (Olsker Sogn) – bebyggelse i Olsker Sogn